Ковалевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ковалевская волость (Васильковский уезд) — в составе Киевской губернии
 Ковалевская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии
 Ковалевская волость (Зеньковский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Ковалевская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Ковалевская волость (Одесский уезд) — в составе Херсонской губернии